TX:

 TX — почтовый код штата Техас.
 TX Network — телевизионная сеть в Японии, ключевой телеканал которой — TV Tokyo.
 TX Рака — затменная переменная звезда типа W Большой Медведицы.
 TX-0 — один из первых компьютеров созданных полностью на транзисторной базе.
 TX-2 — компьютер, созданный в Лаборатории Линкольна при Массачусетском технологическом институте.